Light Artillery Rocket System, een reeks van West-Duitse raketwerpers
Long Ashton Research Station, een Brits onderzoekscentrum van de overheid voor land- en tuinbouw
Lesotho Amateur Radio Society, een landelijke non-profitorganisatie voor amateurradioliefhebbers in Lesotho

Zie ook 
Lars (voornaam), een jongensnaam
Lars (album), een album van Snelle
Lars de kleine ijsbeer